Сумба́ва () — один з 8 округів у складі провінції Західна Південно-Східна Нуса у складі Індонезії. Розташована у центральній частині острова Сумбава. Адміністративний центр — селище Секетенг у районі Сумбава.

Населення — 423029 осіб (2012; 419989 в 2011, 415789 в 2010, 412495 в 2009).

Адміністративний поділ 
До складу округу входять 24 райони, 27 селищ та 136 сіл:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Округи Західної Південно-Східної Нуси
Сумбава (округ)
Сумбава (острів)